São Pedro da União kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro da União (ort), Minas Gerais, 
 São Pedro da União (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar